Стыцюк
 Стыцюк, Наталия Викторовна (род. 5 сентября 1967) — российский художник кино, сценарист
 Стыцюк, Рита Юрьевна — доктор экономических наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук